Plural — flexão gramatical de número 
 Plural (álbum) — de Gal Costa
 Plural Editora e Gráfica
 Plural Entertainment
Plural — um corpo que ‎pode exibir múltiplas personas distintas‎

Desambiguação